I tabellen nedan redovisas resultat i riksdagsvalet i Sverige 2014 för partier som har beställt valsedlar.

Valdeltagandet var 85,81 procent, vilket var en ökning med 1,18 procentenheter jämfört med riksdagsvalet i Sverige 2010 (då valdeltagandet var 84,63 procent).

{| class="wikitable sortable"
| colspan="8"| 
|- style="background-color:#E9E9E9"
!rowspan="2" colspan="2"|Parti
!rowspan="2"|Partiledare
!colspan="3" cellpadding="10"|Röster
!colspan="2"|Mandatfördelning
|- style="background-color:#E9E9E9"
!Antal
!% 
!align="center"|+− %
!align="center"|Antal
!align="center"|+−
|-
|bgcolor=""| 
|Socialdemokraterna
|Stefan Löfven
|align="right"|1 932 711
|align="right"|31,01
|align="center"|+0,35
|align="center"|113
|align="center"|+1
|-
|bgcolor=""| 
|Moderata samlingspartiet
|Fredrik Reinfeldt
|align="right"|1 453 517
|align="right"|23,33
|align="center"|-6,73
|align="center"|84
|align="center"|-23
|-
|bgcolor=""| 
|Sverigedemokraterna
|Jimmie Åkesson
|align="right"|801 178
|align="right"|12,86
|align="center"|+7,16
|align="center"|49
|align="center"|+29
|-
|bgcolor=""| 
|Miljöpartiet de gröna
|Gustav Fridolin och Åsa Romson (språkrör)
|align="right"|429 275
|align="right"|6,89
|align="center"|-0,45
|align="center"|25
|align="center"|0
|-
|bgcolor=""| 
|Centerpartiet
|Annie Lööf
|align="right"|380 937
|align="right"|6,11
|align="center"|-0,44
|align="center"|22
|align="center"|-1
|-
|bgcolor=""| 
|Vänsterpartiet
|Jonas Sjöstedt
|align="right"|356 331
|align="right"|5,72
|align="center" |+0,11
|align="center"|21
|align="center"|+2
|-
|bgcolor=""| 
|Folkpartiet liberalerna
|Jan Björklund
|align="right"|337 773
|align="right"|5,42
|align="center" |-1,63
|align="center"|19
|align="center"|-5
|-
|bgcolor=""| 
|Kristdemokraterna
|Göran Hägglund
|align="right"|284 806
|align="right"|4,57
|align="center"|-1,03
|align="center"|16
|align="center"|-3
|-
| colspan="8" style="background:#e9e9e9;" |
|-
|bgcolor=""| 
|Feministiskt initiativ
|Gudrun Schyman, Stina Svensson och Sissela Nordling Blanco (talespersoner)
|align="right"|194 719
|align="right"|3,12
|align="center"|+2,72
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor=""| 
|Piratpartiet
|Anna Troberg
|align="right"|26 515
|align="right"|0,43
|align="center"|-0,22
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="#3399FF"| 
|Enhet
|Krister Segergren, Agneta Oreheim, Martin Larsson och Annika Wesche (språkrör)
|align="right"|6 277
|align="right"|0,1
|align="center"|+0,09
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor=""| 
|Svenskarnas parti
|Stefan Jacobsson
|align="right"|4 189
|align="right"|0,07
|align="center"|+0,06
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Djurens parti
|Elin Pöllänen och Jonas Paulsson
|align="right"|4 093
|align="right"|0,07
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Kristna Värdepartiet
|Per Kronlid
|align="right"|3 553
|align="right"|0,06
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor=""| 
|Landsbygdspartiet oberoende
|Claes Littorin
|align="right"|3 450
|align="right"|0,06
|align="center" |+0,03
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor=""| 
|SPI Välfärden
|Göran Dandelo
|align="right"|3 369
|align="right"|0,05
|align="center" |-0,13
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Direktdemokraterna
|Partiledarpost saknas
|align="right"|1 417
|align="right"|0,02
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor=""| 
|Klassiskt liberala partiet
|Emil Tisell
|align="right"|1 210
|align="right"|0,02
|align="center"|+0,01
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="#7F00FF"| 
|Vägvalet
|Theo Papaioannou
|align="right"|1 037
|align="right"|0,02
|align="center" |—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor=""| 
|Rättvisepartiet Socialisterna
|Per-Åke Westerlund
|align="right"|791
|align="right"|0,01
| align="center" |-0,01
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor=""| 
|Sveriges kommunistiska parti
|Victor Diaz de Filippi
|align="right"|558
|align="right"|0,01
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Framstegspartiet
|Allan Jönsson
|align="right"|196
|align="right"|< 0,01
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor=""| 
|Europeiska arbetarpartiet
|Hussein Askary
|align="right"|140
|align="right"|< 0,01
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Hälsopartiet
|Nicklas Kristensson
|align="right"|131
|align="right"|< 0,01
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Fredsdemokraterna
|Reza Aghapoor
|align="right"|56
|align="right"|< 0,01
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Gula partiet
|Stefan Bader
|align="right"|35
|align="right"|< 0,01
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Nya partiet
|Ingen vald innan riksdagsvalet 
|align="right"|32
|align="right"|< 0,01
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Frihetliga rättvisepartiet
|Bernt Bäckström
|align="right"|32
|align="right"|< 0,01
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor=""| 
|Skånepartiet
|Carl P. Herslow
|align="right"|28
|align="right"|< 0,01
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|De nya svenskarna
|(uppgift saknas)
|align="right"|18
|align="right"|< 0,01
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Reformist Neutral Partiet
|Zahra Heidari
|align="right"|11
|align="right"|< 0,01
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Republikanerna
|(uppgift saknas)
|align="right"|9
|align="right"|< 0,01
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Djurägarpartiet
|Barbro Bruhn
|align="right"|3
|align="right"|< 0,01
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|bgcolor="gray"| 
|Humandemokraterna
|(uppgift saknas)
|align="right"|2
|align="right"|< 0,01
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|colspan="3"|Röster på partier som inte beställde valsedlar
|align="right"|3 174
|align="right"|0,05
|align="center"|—
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|colspan="3"|Antal giltiga röster
|align="right"|6 231 573
|align="right"|100
|align="center"|—
|align="center"|349
|align="center"|—
|-
|colspan="3"|Blanka ogiltiga röster
|align="right"|56 287
|align="right"|0,89
|align="center"|-0,20
|-
|colspan="3"|Övriga ogiltiga röster
|align="right"|2 156
|align="right"|0,03
|align="center"|-0,01
|-
|colspan="3"|Totalt antal som röstade
|align="right"|6 290 016
|align="right"|85,81
|align="center"|+1,18
|-
|colspan="3"|Totalt antal röstberättigade
|align="right"|7 330 432
|}

Källor 
 

Riksdagsvalet i Sverige 2014